Гайк Апетнакович Даштаянц () — советский терапевт и гематолог, доктор медицинских наук (с 20 февраля 1960), профессор (с 15 февраля 1961), отличник здравоохранения, лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1980; посмертно).

Биография 
Родился 24 декабря 1924 года во Владикавказе, армянин по национальности. 

В 1941 году был призван на фронт. Воевал в блокадном Ленинграде, защищал Дорогу жизни. Награждён боевыми медалями. 

В 1946 году окончил Петербургскую военно-медицинскую академию. Ученик академиков М. И. Аринкина и И. А. Кассирского. Работал врачом в Ленинградской клинике внутренних болезней. В 1950—1960 годах работал в Рязанском медицинском институте, последний год в статусе заведующего кафедрой факультета терапии. В 1959 году защитил докторскую диссертацию на тему «Некоторые новые данные об использовании стернальной пункции в клинике и эксперименте». В 1960—1962 годах был заведующим кафедрой Североосетинского медицинского института. С 1962 по 1978 год заведовал кафедрой терапии № 2 в Киевском институте усовершенствования врачей.

Жил в Киеве в доме по улице Дорогожицкой, 17 квартира 5. Умер 31 января 1978. Похоронен в Киеве на Городском кладбище «Берковцы» (участок № 66).

Научное направление — проблемы гематологии, терапии, онкологии, внутренние болезни, цитохимия. Изучал механизм нарушения свёртываемости системы крови. Автор 143 научных работ, в том числе девяти монографий. Автор раздела в книге «Внутренние болезни» (1975). Под его руководством сданы четыре докторских и 24 кандидатских диссертаций. Ученики — профессора Е. В. Андущенко, А. Н. Сидоренко, А. Ф. Романова.

Труды 
 Поражение сердечно-сосудистой системы при сифилисе [Текст] / Г. А. Даштаянц, М. П. Фришман. — Киев : Здоров’я, 1976. — 167 с. : ил., табл. — (Библиотека практического врача). — Библиогр.: с. 157—165. — (в пер.)
 Клиническая гематология [Текст] / Г. А. Даштаянц. — 4-е изд., доп. и перераб. — Киев : Здоров’я, 1978. — 288 с., [1] л. ил. : ил. — Библиогр.: с. 285—286. — (в пер.)
 Клиническая гематология [Текст] / Г. А. Даштаянц. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Киев : Здоров’я, 1973
 Узелковый периартериит. К., 1966
 Метастатические поражения костей. К., 1967
 Методологія діагнозу. К., 1967
 Костномозговое кроветворение при узелковом периартериите и системной красной волчанке // Большие коллагенозы. К., 1969

Примечания 

Участники битвы за Ленинград
Похороненные на Берковецком кладбище